Антун Врдољак (Имотски, 5. јун 1931) југословенски је и хрватски филмски глумац, редитељ и сценариста.

Глумац 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1956. || Опсада || Партизан
|-
| 1957. || Није било узалуд || Мијо
|-
| 1958. || Цеста дуга годину дана || Бернард
|-
| 1958. || Х-8 || Фотограф
|-
| 1959. || Ноћи и јутра || Лаћа
|-
| 1959. || Три четвртине Сунца || Чарли
|-
| 1959. || Пукотина раја || Павле Боровац
|-
| 1959. || Ветар је стао пред зору || Мирко
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1960. || Рат || Џон Џонсон
|-
| 1961. || Срећа долази у 9 || Мики
|-
| 1962. || Наша кола || Новинар
|-
| 1964. || Смрт се одгађа до увече || /
|-
| 1964. || Катакомбе || /
|-
| 1967. || Летови који се памте || /
|-
| 1967. || Протест || Полицијски истражитељ Марковић
|-
| 1967. || Црне птице || Логораш
|-
| 1968. || Три сата за љубав || /
|-
| 1969. || Кад чујеш звона || Заповједник 
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1970. || Дружба Пере Квржице || Учитељ
|}

Редитељ 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1965. || Кључ || /
|-
| 1969. || Кад чујеш звона || /
|-
| 1969. || Љубав и понека псовка || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1970. || Плива Бебимикс „Пријатељ” || /
|-
| 1970. || Плива Бебимикс „Чекаоница” || /
|-
| 1971. || У гори расте зелен бор || /
|-
| 1972. || Просјаци и синови || /
|-
| 1972. || Иван Лацковић-Кроата || /
|-
| 1974. || Депс || /
|-
| 1977. || Мећава || /
|-
| 1979. || Повратак || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1982. || Киклоп (ТВ филм)||
|-
| 1983. || Киклоп (ТВ серија)||
|-
| 1985. || Од петка до петка || /
|-
| 1988. || Загрљај || /
|-
| 1988. || Глембајеви || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1990. || Карневал, анђео и прах || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те
|-
| 2004. || Дуга мрачна ноћ || /
|-
| 2005. || Дуга мрачна ноћ || /
|- style="background: Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" |2010.-те
|-
| 2010. || Тито || /
|}

Сценариста 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1965. || Кључ || /
|-
| 1967. || Летови који се памте || /
|-
| 1969. || Кад чујеш звона || /
|-
| 1969. || Љубав и понека псовка || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1971. || У гори расте зелен бор || /
|-
| 1972. || Иван Лацковић-Кроата || /
|-
| 1974. || Депс || /
|-
| 1977. || Мећава || /
|-
| 1979. || Повратак || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1982. || Киклоп || /
|-
| 1983. || Киклоп || /
|-
| 1988. || Загрљај || /
|-
| 1988. || Глембајеви || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1990. || Карневал, анђео и прах || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те
|-
| 2004. || Дуга мрачна ноћ || /
|-
| 2005. || Дуга мрачна ноћ || /
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1931.
Југословенски глумци
Југословенски редитељи
Југословенски сценаристи
Хрватски глумци
Хрватски редитељи
Хрватски сценаристи
Имоћани
Добитници награде Златна арена
Добитници награде Златна арена за најбољу режију
Добитници награде Златна арена за најбољи сценарио